Jukka Vilander (né le  à Naantali en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1980, il débute en senior dans la SM-liiga avec le TPS Turku. Il remporte le Kanada-malja en 1989, 1990, 1991 et 1993. Il part au Danemark en 1995. Il ajoute à son palmarès l'AL-Bank ligaen 1996 avec l'Esbjerg fB Ishockey. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2001 après une saison au poste d'entraîneur-joueur avec le Herlev IK.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 1987 : remporte le trophée Raimo-Kilpiö.
 1988 : remporte le trophée Raimo-Kilpiö.
 1989 : remporte le trophée Raimo-Kilpiö.
 1989 : remporte le Kultainen kypärä.
 1989 : remporte le trophée Matti-Keinonen.
 1989 : remporte le trophée Pekka-Rautakallio.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1979-1980|| TPS Turku|| SM-liiga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1981-1982|| TPS Turku || SM-liiga || 11|| 0|| 0|| 0|| 0|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1982-1983|| TPS Turku|| SM-liiga|| 35|| 6|| 1|| 7|| 0|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1983-1984|| TPS Turku|| SM-liiga|| 32|| 10|| 10|| 20|| 8|| 10|| 3|| 3|| 6|| 0
|-
| 1984-1985|| TPS Turku|| SM-liiga|| 34|| 15|| 10|| 25|| 6|| 5|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 1985-1986|| TPS Turku|| SM-liiga|| 35|| 24|| 15|| 39|| 6|| 7|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 1986-1987|| TPS Turku|| SM-liiga|| 44|| 27|| 21|| 48|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1987-1988|| TPS Turku|| SM-liiga|| 44|| 25|| 37|| 62|| 6|| 12|| || || || 
|-
| 1988-1989|| TPS Turku|| SM-liiga|| 42|| 43|| 23|| 66|| 6|| 9|| 4|| 5|| 9|| 2
|-
| 1989-1990|| TPS Turku|| SM-liiga|| 44|| 20|| 24|| 44|| 12|| 9|| 5|| 4|| 9|| 4
|-
| 1990-1991|| TPS Turku|| SM-liiga|| 44|| 16|| 19|| 35|| 22|| 9|| 5|| 3|| 8|| 4
|-
| 1991-1992|| TPS Turku|| SM-liiga|| 44|| 24|| 19|| 43|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1992-1993|| TPS Turku|| SM-liiga|| 48|| 22|| 15|| 37|| 2|| 12|| 4|| 1|| 5|| 0
|-
| 1993-1994|| TPS Turku|| SM-liiga|| 48|| 17|| 12|| 29|| 12|| 11|| 1|| 5|| 6|| 0
|-
| 1995-1996|| Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen|| 44|| 46|| 43|| 89|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen || 50|| 36|| 49|| 85|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen || 47|| 17|| 28|| 45||18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen || 42|| 18|| 24|| 42|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Herlev IK || AL-Bank ligaen || 5|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 1986 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 0|| 2|| 4|| -6|| align="left"| Quatrième place
|-
| 1989 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 6|| 4|| 10|| 0|| 0|| align="left"| Cinquième place
|-
| 1990 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 1|| 5|| 2|| -3|| align="left"| Sixième place

Références

Naissance en novembre 1962
Naissance en Finlande-Propre
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur des Herlev Hornets
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du Kultainen kypärä
Gagnant du trophée Matti-Keinonen
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara